Воєвідка — українське прізвище

 Воєвідка Кость — чотар, головний лікар Коша УСС.
 Воєвідка Лев — лікар і громадський діяч Кіцманеччини.
 Воєвідка Ярослав — український військовий діяч, отаман УГА.

Українські прізвища